Calice steht für
Calice Ligure, Gemeinde in Ligurien
Calice (Adelsgeschlecht), ligurisch-, piemontesich-, friaulisches Adelsgeschlecht
Siehe auch:
 Kalyke